El término juventud (de la palabra latina Juventus) puede hacer referencia a:

 Juventud, referida al ser humano, es la edad que precede inmediatamente a la edad adulta y se sitúa después de la infancia. La juventud engloba a la adolescencia y adultez temprana.
 Fuente de la juventud, símbolo de la inmortalidad.
 Juventas o Juventus, en la mitología romana, la diosa que personifica la juventud.

Geografía 
 Isla de la Juventud, isla de Cuba.

Personajes 
 Juventud Guerrera, luchador profesional de México.

Música, literatura, cine, televisión 
 El cuerno mágico de la juventud
 Juventud Creadora
 Premios Juventud (Univisión), premios de la cadena Univisión
 Juventud Rebelde, periódico de la Unión de Jóvenes Comunistas
 Mágica juventud, telenovela
 Pobre juventud, telenovela
 Alegre juventud, película 
 Canción de juventud, película
 Fuego de juventud, película

Organizaciones juveniles

Deporte 
 Juegos Olímpicos de la Juventud
 Club Atlético Juventud de Las Piedras
 Club Atlético Juventud (Pergamino)
 Club Atlético Juventud de Las Piedras
 Centro Juventud Antoniana
 Juventud Retalteca
 Atlético Juventud Fútbol Club
 Juventud Deportiva Arrate
 Real Juventud
 Club Social y Deportivo Juventud Puente Alto
 Centro Juventud Sionista

Política e Instituciones 

 Cruz Roja Juventud
 Foro de la Juventud Unesco
 Instituto de la Juventud (España)
 Consejo de la Juventud de España
 Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud de Alemania
 Federación Mundial de la Juventud Democrática
 Liga de la Juventud Comunista de China
 Juventud Organizada de Venezuela
 Internacional de la Juventud Socialista
 Juventudes Socialistas
 Juventud Socialista
 Juventud Socialista de Chile
 Juventud Radical de Chile
 Unión Cívica de la Juventud
 Juventud Radical
 Juventud Peronista
 Juventud Revolucionaria Febrerista
 Juventud Comunista
 Juventud Comunista del Ecuador
 Juventud Comunista Colombiana 
 Juventud Comunista de México
 Juventud Comunista Paraguaya
 Juventud Comunista del Perú - Patria Roja
 Juventud Comunista de Venezuela
 Juventud Comunista (España)
 Juventud Comunista Revolucionaria
 Juventud Comunista en Asturias
 Juventud Socialista del Uruguay
 Frente de la Juventud
 Frente Nacional de la Juventud
 Juventud PPD
 Unión Juventud Armenia
 Unión de Juventudes Comunistas de Uruguay 
 Juventudes Socialistas de España
 Juventudes Socialistas Unificadas
 Frente de Juventudes

Religión 
 Juventud Obrera Cristiana
 Jornada Mundial de la Juventud 2011